Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific (буквально: рус. «Бесшумный охотник IV: Волки Тихого Океана»; иногда Silent Hunter 4) — это симулятор подводной лодки. Действия происходят в тихом океане в период Второй мировой войны. Играете вы за ВМС США. Вас ждет стремительный карьерный рост и доступ к лучшим подводным лодкам, конечно же, если вы будете четко и успешно выполнять поставленные задачи. А задачи будут не из легких: вам предстоит сразиться с лучшими разработками Японских инженеров и отправить их на дно океана. Silent Hunter 4 является продолжением прошлых частей. Вас ждет три режима игры: «быстрая игра» — одиночная миссия, режим карьеры — сюжетная линия и сетевая игра — возможность сразится с другими игроками.

Игровой процесс в Wolves of the Pacific 
Игрок выполняет обязанности командира подводной лодки: чертит на карте курс, отдаёт приказы к стрельбе, осматривает местность в бинокль, а при случае даже собственноручно ведёт огонь из зениток и бортового орудия. Игра передаёт в атмосферу жизни американских подводников, тяжесть ожидания попадания торпеды в борт вражеского судна или падения сбитого вражеского самолета. И так же, тяжёлые минуты, а то и часы тишины и попытки уйти от преследования противолодочных сил врага. Игровой процесс заключается в патрулировании определенных районов, координаты которых передает Бюро флота, и в выполнении определенной боевой задачи. После выполнения задания имеется возможность свободной охоты, с учётом ограниченного запаса топлива и торпед на борту.

Доступные подводные лодки в Wolves of the Pacific 
В игре предоставляется возможность управления американскими субмаринами следующих типов:
 "S-class" Хотя лодки этого типа превосходили предшественниц по всем показателям, руководство Бюро флота признало их неудачными, потому что они не имели возможности действовать в океане и имели небольшую дальность плавания. В 1941-42 г.г. шесть лодок были переданы Великобритании. Это были SS-25, SS-1, SS-21, SS-22, SS-24, SS-29 и были переименовывание в P-551 по P-556. А P-551 сразу была передана под управление Полякам и была переименована в «Jastrzab», но по случайности была потоплена, английским тральщиком «Seagull» и эсминцем «St.Albans» (с норвежским экипажем)
 «Porpoise class» В основу этих ПЛ положен проект «Cachalot» .Были увеличены размеры и водоизмещение, что позволило установить более мощные дизеля и улучшить обитаемость экипажа. Первая серия 1935-36 г.г. с SS-172 по SS-175. Вторая серия 1936-37 г.г. с SS-176 по SS-181.
 «Salmon-class» Лодки этого класса были усовершенствованные и увеличенные в размерах лодки класса «Porpoise» с более мощной энергетической установкой. Были установлены 2 дополнительных кормовых торпедных аппаратов и увеличено до 24 число торпед. Серия начиналась в 1937-39 г.г. с SS-182 по SS-187
 «Sargo-class» Лодки «Сарго» это улучшенная модификация класса «Салмон» первая серия строилась в 1937-38 г.г. с SS-188 по SS-193 вторая серия с увеличенным запасом топлива в 1938-39 г.г. с SS-194 по SS-197
 «Tambor-class» Проект носил название «Т» («Тамбор») Разработана была на основе ПЛ «Salmon/Sargo» основным отличием было увеличенное количество торпедных аппаратов до 10-ти и отличалась более прочным корпусом субмарины. Серия начиналась в 1939 г. с SS-198 по SS-203 и с 1940 г. с SS-206 по SS-211
 «Gato-class» Это улучшенные подводные лодки на основе проекта «Gar» По программе 1941-го была предусмотрена программа по постройке 8 лодок типа «Gato» с SS-212 по SS-219. К концу 1941 г. приступили строительству еще 28 лодок типа «Gato» с SS-220 по SS-247. В 1942 была включена экстренная программа на 37 лодок с SS-248 по SS-284
 «Balao class» Это усовершенствованные лодки тип «Gato» в которую внесли ряд изменений в конструкцию корпуса, что позволило сэкономить вес и это пошло на усиление конструкции и возможность погружения до 120-метров. По экстерной программе было предусмотрена постройка 132 субмарин с SS-285 по SS-416 было еще предусмотрена постройка еще 10-ед. с SS-353 по SS-360 и SS-379 и SS-380 но их постройку отменили.

Торпеды в игре в Wolves of the Pacific 

Условные обозначения в таблице

Сетевой режим 
В игре есть возможность игры по сети до 8 человек. Предоставляется на выбор управление американской подводной лодкой или японским эсминцем в одной из стандартных или сгенерированных миссий.

Дополнение U-Boat Missions 
В феврале-марте 2008 года вышло дополнение к игре Silent Hunter IV: U-Boat Missions, посвящённое деятельности немецких субмарин в Индийском и Тихом океанах. Время действия — с июля 1943 года по май 1945-го, «фронт работ» — Индийский океан и морские пути, пролегающие вдоль азиатского континента. Главное нововведение в аддоне — так называемый «стратегический ресурс». Иначе говоря, вы, сидя в командной рубке, можете в любой момент запросить поддержку с воздуха или с поверхности океана. Ну, конечно, не совсем «в любой» — частота, с которой позволено обращаться за подкреплением, строго ограниченна. На выбор предлагается несколько кораблей и самолетов поддержки: самолеты-скауты умеют обнаруживать врага, крейсеры могут вступить в бой с превосходящими силами противника и отвлечь на себя часть сил и так далее. Доступ к новым средствам и союзникам открывается по мере того, как вы выполняете задания и поднимаетесь в звании и зарабатываете ранг. Растет и их число — если в начале игры вы можете вызвать один самолет, то в конце по вашей команде в небо будут взмывать целые эскадрильи ваших союзников.

Доступные подводные лодки в U-Boat Missions 
В дополнении предоставляется возможность управления немецкими субмаринами следующих типов:
 "Тип IXD2" — Лодки типа IXD2 изначально предполагалось использовать для военных действий в Южной Атлантике и Индийском океане Они обладали самой большой в германском флоте дальностью плавания за счет иной конструкции энергетической установки: благодаря удлинению корпуса удалось установить не только два мощных дизеля MAN с наддувом, но и два дополнительных дизеля, используемых при крейсерском плавании в надводном положении, при этом два дизеля с наддувом переключались на холостой ход для быстрой перезарядки аккумуляторов. Кроме того, несколько подлодок, действовавших в Индийском океане, несли складной буксируемый летательный аппарат Focke-Achgelis Fa-330 «Bachstelze» («Трясогузка») размещавшийся в кормовой части лодки и способный подниматься на высоту до 120 м. Всего на верфи AG Weser было построено двадцать восемь лодок типа IXD2. 
 <u>"Тип XVIII'''"</u> — Это разработанная но не строившаяся, большая океанская лодка с двигателями Вальтера . В нижней части прочного корпуса, выполненного в виде вертикальной «восьмёрки» был расположен большой запас перекиси водорода. Изначально были заложены две подводные лодки U-796 и U-797, однако проект был заморожен в 1943 году в силу дефицита топлива. Путём замены топливных баков на ёмкие батареи, а турбины Вальтера на электромоторы был разработан новый проект: Тип XXI, знаменитые «Электролодки». Вобравшая в себе лучшие инженерные разработки того времени, лодка XXI серии становится самым совершенным и самым опасным подводным оружием в мире. При движении под водой на аккумуляторах она может развивать скорость в 17,2 узлов, что позволяет преследовать любые конвои. Причем она может не всплывать даже под шнорхель в течение 48 часов при нормальной скорости и 11 суток на экономичном ходу. Благодаря обтекаемым обводам корпуса и практически бесшумному ходу, субмарина теперь незаметна для противника, при этом сама она отлично «видит» свои цели и легко может атаковать с 40-метровой глубины. Весь боезапас — 23 торпеды (в основном самонаводящиеся) . В игре лодка идет как бонус, в игре доступны номера только двух лодок U-796 и U-797 тех которые так и не были построены.

 Торпеды в игре в U-Boat Missions Условные обозначения в таблице FaT — Flachenabsuchender Torpedo (горизонтально маневрирующая торпеда) был установлен на торпеде TI(G7a). Была реализована следующая концепция управления — торпеда на первом участке траектории двигалась прямолинейно на расстояние от 500 до 12500 м и поворачивала в любую сторону на угол до 135 градусов поперек движения конвоя, а в зоне поражения судов противника дальнейшее движение осуществляла по S-образной траектории («змейкой») со скоростью 5-7 узлов, при этом длина прямого участка составляла от 800 до 1600 м и диаметр циркуляции 300 м.
 LuT — Lagenuabhangiger Torpedo (торпеда с автономным управлением) была разработана для преодоления ограничений системы FaT и принята на вооружение весной 1944 года. По сравнению с предыдущей системой торпеды были оборудованы вторым гироскопом, в результате чего появилась возможность двух кратной установки поворотов до начала движения «змейкой». Теоретически это давало возможность командиру подлодки атаковать конвой не с носовых курсовых углов, а с любой позиции — сначала торпеда обгоняла конвой, затем поворачивала на его носовые углы и только после этого начинала движение «змейкой» поперек курса движения конвоя. Длина участка «змейки» могла изменяться в любых диапазонах до 1600 м, при этом скорость торпеды была обратно пропорциональна длине участка и составляла для G7a с установкой на начальный 30-узловой режим 10 узлов при длине участка 500 м и 5 узлов при длине участка 1500 м.
 Falke («Ястреб») — В начале 1942 года немецким конструкторам удалось разработать первую самонаводящуюся акустическую торпеду на основе G7e. Эта торпеда получила обозначение TIV(G7es) «Falke» («Ястреб») и была принята на вооружение в июле 1943 года, но в боевых действиях почти не применялась (было изготовлено около 100 штук). Торпеда имела неконтактный взрыватель, масса взрывчатого вещества ее боевой части составляла 274 кг, однако при достаточно большой дальности действия — до 7500 м — она имела пониженную скорость — всего 20 узлов. Особенности распространения шума винтов под водой требовали стрельбы с кормовых курсовых углов цели, однако вероятность догнать ее у столь медленной торпеды была невысока. В результате TIV(G7es) признали пригодной лишь для стрельбы по крупным транспортам, движущимся со скоростью не более 13 узлов
 Zaunkonig''' («Крапивник») — Дальнейшим развитием «Falke» («Ястреб») явилась разработка самонаводящейся акустической торпеды «Zaunkonig» («Крапивник»), поступившей на вооружение в сентябре 1943 года. Эта торпеда предназначалась в первую очередь для борьбы с эскортными кораблями конвоев союзников, хотя могла небезуспешно использоваться и против транспортных судов. За ее основу была принята электрическая торпеда G7e, однако ее максимальная скорость была снижена до 24,5 узла для уменьшения собственного шума торпеды. Это дало положительный эффект — дальность хода увеличилась до 5750 м.

Примечания 

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2007 года
Симуляторы подводных лодок
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Bucharest
Игры только для Windows